Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 10 по 17 февраля 2018 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2018 в городе Норт-Бей (провинция Онтарио, Канада).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Ханна Флеминг, победившая в финале команду скипа Софи Джексон. Бронзовые медали завоевала команда скипа Клэр Хэмилтон.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2018.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Maggie Wilson    ||          * || 6:3 1:9|| 2:610:8|| 2:8 3:9|| 8:5 4:7|| 3 || 5 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 2||align=left|Софи Джексон     || 3:6 9:1||          * || 6:5 8:5|| 3:5 7:5|| 9:1 7:4|| 6 || 2 ||1
|-
| 3||align=left|Ребекка Моррисон || 6:28:10|| 5:6 5:8||          * || 1:6 8:5|| 3:7 4:5|| 2 || 6 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Ханна Флеминг    || 8:2 9:3|| 5:3 5:7|| 6:1 5:8||          * || 9:5 5:8|| 5 || 3 ||2
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Клэр Хэмилтон    || 5:8 7:4|| 1:9 4:7|| 7:3 5:4|| 5:9 8:5||          * || 4 || 4 ||3
|}
 Проходят в плей-офф.

 Плей-офф Четвертьфинал (1-я команда против 2-й)ПолуфиналФинал'''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2018

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2018

Спорт в Шотландии в 2018 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Февраль 2018 года